Ermanaric, roi des Goths (Dacie), meurt confronté à l'Empire hunnique.
 Herméric, roi des Suèves  et fondateur de leur royaume en Galice/Portugal actuels.
 Erménéric, consul romain du .

Note
 Cette homonymie provient des transcriptions du nom Aírmanareiks en  langue gotique.